

Geografia 
 Martínez (Ávila) — município na província de Ávila, comunidade autónoma de Castela e Leão, Espanha
 Martinez (Califórnia) — cidade no condado de Contra Costa, estado da Califórnia, Estados Unidos
 Martinez (Geórgia) — região censo-designada no condado de Columbia, estado da Geórgia, Estados Unidos
 Coronel Martínez — cidade do Departamento de Guairá, Paraguai

Futebolistas
 Luís Fernando Lojudice Martinez (1980-) — brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes